Goldschmidtovo razvrščanje elementov je način razvrščanja kemičnih elementov, ki se uporablja v geokemiji in geologiji. Takšno razvrščanje kemijskih elementov je vezano na afiniteto do različnih nosilnih faz. Pomembno vlogo igra pri planetarni diferenciaciji, to je pri tvorjenju  kovinskega jedra in skorje pri planetih in asteroidih, ki so na začetku homogeni.

Delitev kemijskih elementov na ta način je uvedel norveški mineralog, geokemik in geolog Victor Moritz Goldschmidt (1888 – 1947).

Delitev kemijskih elementov je osnovana na jakosti kemijskih povezav, ki jih elementi tvorijo z drugimi elementi:

 litofilni elementi se radi vežejo na silicij
 siderofilni elementi se radi vežejo na železo
 halkofilni elementi se radi vežejo na žveplo
 atmofilni elementi se radi vežejo na pline

Nekatere elemente pa lahko razvrstimo v več kot eno skupino. Način obnašanja elementa je odvisen od elementov v okolici. (Primer : železo v okolju, ki mu manjka kisika, deluje kot siderofilni element. Kadar pa je prisotno več kisika, se obnaša kot litofilni ali celo halkopilni element.)

Litofilni elementi 
Litofilni elementi so:

Al, At B, Ba, Be, Br, Ca, Cl, Cr, Cs, F, I, Hf, K, Li, Mg, Mn, Na, Nb, O, Rb, Sc, Si, Sr, Ta, Th, Ti, U, V, Y, Zr, W, lantanoidi.

Litofilni elementi kažejo afiniteto do silicija. Tvorijo ionske vezi, nastajajo silikati (skupaj s kisikom). Skupino sestavljajo v glavnem elementi, ki imajo elektron z največjo energijo v elektronski ovojnici s ali f.

Siderofilni elementi 
Siderofilni elementi so:

Au, C, Co, Fe, Ge, Ir, Mo, Ni, Os, P, Pd, Pt, Re, Rh, Ru, Sn. 
Siderofilni elementi kažejo močno afiniteto do železa. Pri tem tvorijo kovinske vezi. Zaradi tega so dobro topljivi v staljenem železu. Na Zemlji jih je največ v jedru, manj pa v zemeljski skorji...

Halkofilni elementi 
Halkofilni elementi so:

Ag, As, Bi, Cd, Cu, Ga, Hg, In, Pb, Po, S, Sb, Se, Te, Tl, Zn.

Halkofilni elementi se zelo radi vežejo na žveplo ( s kovalentnimi vezmi) in tvorijo sulfide. Če ima snov veliko žvepla, potem se ti sulfidi izločajo v obliki sulfidnih mineralov.

Atmofilni elementi 
Atmofilni elementi so:

H, N, vsi žlahtni plini

Atmofilni elementi so zelo hlapljivi, tvorijo van der Waalsove vezi. Najdemo jih vedno v obliki plinov. Žlahtni plini ne tvorijo stabilnih spojin, vedno so kot enoatomni (nikoli se ne združujejo v dvoatomne molekule).

Zunanje povezave 
  Kemija mineralov in kristalov

Glej tudi 

 periodni sistem elementov

Geokemija
Periodni sistem elementov